Це список відеоігор які були випущені у 2018 році. До списку одних із найпродаваніших відеогор року увійшли такі відеоігри, як: Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4, NBA 2K19, Super Smash Bros Ultimate, Marvel's Spider-Man, Far Cry 5, God of War, Monster Hunter: World і Assassin's Creed: Odyssey. Найвище оцінені критиками відеоігри, випущені у 2018: Red Dead Redemption 2, God of War, Super Smash Bros. Ultimate, Marvel's Spider-Man, Forza Horizon 4, Monster Hunter: World, Dead Cells, Return of the Obra Dinn, і Celeste. А найприбутковішими відеоіграми стали: Fortnite, Honor of Kings/Arena of Valor, Dungeon Fighter Online, League of Legends, і Pokémon Go.

Серед основних трендів, у 2018 році було вибухове зростання ігор жанру королівська битва, особливо таких, як PlayerUnknown's Battlegrounds і Fortnite Battle Royale, відродження Pokémon Go, розгляд урядами кількох держав заборони лут-боксів () як виду азартних ігор, Sony Interactive Entertainment вводить крос-платформність між PlayStation 4 та іншими платформами, а також досягання інтернет-мемів пов'язаних з Fortnite масовості. З успіхом Fortnite, Epic Games змогли створити Epic Games Store для персональних комп'ютерів як сильного конкурента для, хоч і домінючої платформи на ринку цифрової дистрибуцій, проте все ж підданої значною критикою, Steam від корпорації Valve, значно збільшивши частку прибутку розробників. Крім того, з великою кількістю несподіваних закриттів різних студій, включаючи Telltale Games, з'явився дедалі більший заклик до створення профспілок для розробників відеоігор. Майже річні заморожування  значно вплинуло на видавців Tencent і , і, як очікується, вплине на майбутні доходи в галузі.

Основні події

Релізи відеоігор 
Нижче наведено список запланованих та випущених відеоігор у 2018 році.

Січень — Березень

Квітень — Червень

Липень — Вересень

Жовтень — Грудень 

Примітка: Всі дати є першим випуском відеогри на вказаній у таблиці консолі(-в).

Скасовані

Закриті

Зауваження 
 Випуск відеогри лише на території Японії
 Випуск в інших частинах світу, після того як відеогра вже була випущена виключно для певного регіону

Примітки 

Роки у відеоіграх